Его́р Серге́евич Кли́монов (род. 24 августа 1992 года, Нижний Тагил, Россия) — российский профессиональный тяжелоатлет. Мастер спорта России международного класса. Чемпион и рекордсмен России. Серебряный призёр Чемпионата Европы 2019 (Грузия).

В октябре 2020 года Международная федерация тяжёлой атлетики дисквалифицировала спортсмена за нарушение антидопинговых правил на четыре года (9 декабря 2017 — 9 декабря 2021).

Карьера 
Уроженец Нижнего Тагила.
С 14 лет тренировался у заслуженного тренера России Николая Пятницкого.
После его смерти в 2009 г. стал тренироваться у Михаила Хомякова до 2014 г. В сборной с 2015—2016 гг. тренировался у Алана Наниева. С 2016 года и по настоящее время снова тренируется под руководством Михаила Хомякова.

В 2009 году стал чемпионом России среди юношей в категории до 77 кг. В том же году становится победителем Первенства мира среди юношей в Таиланде и Первенства Европы среди юношей в Израиле.

На чемпионате России среди юниоров в 2010 году стал вторым в категории до 85 кг. На Первенстве Европы 2010 среди юниоров на Кипре становится чемпионом.

В 2012 году выиграл юниорский чемпионат России в категории до 94 кг.

В 2013 году становится вице-чемпионом России в категории до 94 кг.

Участвовал в чемпионатах Европы 2016 и 2017 года.

Победил в категории до 94 кг на Универсиаде 2017 года.

На чемпионате Европы 2019 года в Батуми Егор завоевал серебряную медаль, зафиксировав общий вес по сумме двух упражнений 378 кг. Также он взял малую серебряную медаль, в точке подняв штангу весом 210 кг.

Результаты выступлений

Примечания

Ссылки 
 Егор Климонов в Instagram
 Климонов Егор в MuscleMemory.ru

Чемпионы России по тяжёлой атлетике
Обладатели Кубка России по тяжёлой атлетике
Тяжелоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил